Уруп:
 Уруп — один из крупнейших Курильских островов
 Уруп — гора (3232 м) на Северном Кавказе
 Уруп — пролив в Тихом океане
 Уруп — река на Северном Кавказе
 Уруп — кишлак в Афганистане
 Уруп — село в Карачаево-Черкесии